Pizzon ima više značenja:
 Pizzon, Rovigo
 Pizzon, Verona